

Pessoas
Mark Twain - Escritor estadunidense
Shania Twain - Cantora canadense

Localidades
Twain Harte
Twain (Califórnia)

Outros
TWAIN - Padrão de captura de imagens a partir de digitalizadores.

Desambiguação